José Sanabria puede referirse a las siguientes personas:

 José Sanabria (boxeador) (1963-), boxeador venezolano;
 José Sanabria (taekwondo) (1959-), practicante de taekwondo español.